Hwang Min-ha (koreanisch ; * 31. März 1999) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Seit der Saison 2020/21 ist er beim deutschen Bundesligisten ASV Grünwettersbach unter Vertrag.

Werdegang 
Hwang Min-ha begann im Alter von acht Jahren mit dem Tischtennissport. In der ITTF-Weltrangliste wurde er erstmals im Oktober 2012 geführt. Seine ersten internationalen Auftritte hatte er 2013. So gewann er bei der Schüler-Asienmeisterschaft zwei Bronzemedaillen, nämlich im Einzel nach einer Halbfinalniederlage gegen Liu Dingshuo sowie mit der Mannschaft. Außerdem wurde er für die Erwachsenen-WM in Paris nominiert, bei der er jedoch bereits in der Qualifikation ausschied. Bei den Korea Open im selben Jahr betritt Hwang sein erstes Turnier auf der World Tour, musste aber auch her früh das Handtuch werfen. Im Jahr 2014 wurde er Schüler-Asienmeister mit dem Team, was auch 2016 gelang, diesmal hingegen bei den Jugendlichen (Junioren). 2015 vertrat er sein Land auch bei einer Jugend-Weltmeisterschaft, wobei er zweimal das Viertelfinale erreichte und einmal Silber mit dem Team holte. Ab 2018 vermehrten sich auch seine Teilnahmen an World Tour-Turnieren, wobei Hwang nur bei den Swedish Open im U-21-Wettbewerb ins Viertelfinale kam. Ansonsten kam er nicht in die Nähe von Medaillenrängen, besiegte aber Spieler wie Samuel Walker, Chen Chien-An, Jakub Dyjas oder Simon Gauzy. Im Rahmen der Challenge Series erreichte der Südkoreaner bei den Thailand Open 2018 das Viertelfinale im U-21-Wettbewerb. Dort verlor er gegen Cho Dae-seong. 2021 nahm er zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teil, wo er in der ersten Runde auf Tomislav Pucar traf.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1999
Mann